Valdepeñas de la Sierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdepeñas de la Sierra (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Valdepeñas de la Sierra (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar